Rotterdam – città e comune dei Paesi Bassi, situata nella provincia dell'Olanda Meridionale
 Rotterdam – nave da crociera della compagnia Holland America Line
 Rotterdam – comune statunitense situato nello stato di New York
 Rotterdam – singolo di Nublu del 2019